Casas de Benítez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Benítez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Casas de Benítez (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar